Евгений Ковтун: Ковтун, Евгений Вячеславович (род. 1977) —  публицист, правовед в области государственного регулирования игорной деятельности.
 Ковтун, Евгений Фёдорович (1928—1996) — советский и российский искусствовед.